До́браниц или До́бранецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гёда района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Соседние деревни: на востоке — деревня Кобленц, на юге — деревня Вульки-Восык коммуны Буркау и на северо-западе — деревня Панецы коммуны Буркау.

История 
Впервые упоминается в 1222 году под наименованием Dobranewiz.

С 1950 по 1994 года входила в состав коммуны Кобленц. С 1994 года входит в современную коммуну Гёда.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Dobranewiz, 1222
 Harthungus de Dobranewiz, Dobranuiz, 1227
 Dobranowiz, 1245
 Dubranewicz, 1350
 Dobranwicz, 1374
 Dobrantzsch, 1559
 Dobranitz, 1569

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году проживало 73 человека. Серболужичан в этом году в деревне не проживало.

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Каменный дорожный указатель, XIX век (№ 09252220)
 Каменный дорожный указатель, XIX век (№ 09252219)
 Конюшня, д.3, 1800 (№ 09252223)
 Жилой дом с хозяйственными постройками, д. 5, вторая половина XIX века (№ 09254976)
 Жилой дом с хозяйственными постройками, д. 7, вторая половина XIX века (№ 09254977)
 Конюшня и скотоводческое хозяйство, д. 9, 1850 год (№ 09254978)

Примечания

Ссылки 
 Dobranitz/ Dobranecy , Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Dobranitz — Dobranecy , Официальный сайт коммуны Гёда

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гёда
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области